Wolfgang Knaller (Feldkirchen, 9 de outubro de 1961) é um ex-futebolista austríaco que atuava como goleiro.

Revelado no SV Feldkirchen, time de sua cidade natal, Knaller fez sua estreia como profissional em 1984, no SV Spittal an der Drau, onde atuaria até 1987. Neste ano, assinou com o Admira Wacker, equipe onde dedicou a maior parte de sua carreira (1987-96 e 2002-04), disputando 264 partidas.

Após uma bem-sucedida passagem pel Áustria Viena entre 1997 e 2002, voltou ao Admira neste ano para atuar em 47 jogos. Knaller pendurou as chuteiras pela primeira vez em 2006, aos 44 anos de idade, quando defendia o LASK Linz. Porém, regressou aos gramados para defender Waidhofen/Ybbs (2006-07), o Baumgarten (2007-08) e o Breitenfurt, onde encerraria de vez a carreira em 2010, com 48 anos de idade.

Seleção Austríaca
Pela Seleção Austríaca, o goleiro disputou apenas quatro partidas, e sempre foi considerado "eterno reserva" do também experiente Michael Konsel. Encerrou a carreira internacional em 1996, mas ainda assim foi convocado para ser o terceiro goleiro do Wunderteam na Copa de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Goleiros da Áustria
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998